Альтштадт (: "старый город") — немецкий топоним:
  — немецкий термин, используемый по отношению к исторической части города.
  — часть Гемаркунгена.
  — район Дрездена.
  — часть Дрездена.
 Альтштадт — часть Дюссельдорфа.
 Альтштадт — часть Кёнигсберга.
  — часть Киркеля.
 Альтштадт — часть Магдебурга.
  — часть Мюнхена.
  — часть Хахенбурга.
 Альтштадт — часть Цюриха.
  — часть Штольпена.
 Альтштадт Шпандау — станция Берлинского метрополитена в округе Шпандау. 
 Альтштадт, Одри — американский историк, специалист по советской истории.